Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2015 проводился в городе Сочи (Россия) c 18 по 25 апреля 2015 года. Турнир проводился в 8-й раз.

В турнире приняло участие 30 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Венгрии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Канады.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 10 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е и 2-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Также в четвертьфинал напрямую выходит лучшая из занявших 3-е места команд; две остальных играют между собой квалификационный матч за выход в четвертьфинал. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в четвертьфинал плей-офф напрямую.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в квалификационный раунд, победитель которого проходит в четвертьфинал плей-офф.

Тай-брейк 
  6 : 4

Группа B 

  Проходят в четвертьфинал плей-офф напрямую.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в четвертьфинал плей-офф.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в квалификационный раунд, победитель которого проходит в четвертьфинал плей-офф.

Тай-брейки 
 за выход в четвертьфинал плей-офф:
  6 : 7 
 за выход в квалификационный раунд:
  9 : 7

Группа C 

  Проходят в четвертьфинал плей-офф напрямую.

Плей-офф

Квалификационный матч 
(победитель проходит в медальный раунд)
  8 : 4

Медальный раунд

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:
 Плейлист "2015 WCF World Mixed Doubles Curling Championship Highlights" на YouTube (избранные фрагменты; 21 видео)
 Плейлист "2015 WCF World Mixed Doubles Curling Championship Full Games" на YouTube (полные записи матчей; 42 видео)

Международные соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2015 году
Апрель 2015 года
Чемпионаты мира в России
2015 год в Краснодарском крае